

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Piedmont – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Calhoun
 Piedmont – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
 Piedmont – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Piedmont – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Piedmont – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Canadian
 Piedmont – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Anderson
 Piedmont – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mineral

Pozostałe 
 Piedmont – płaskowyż we wschodniej części Ameryki Północnej

Zobacz też 
 Bitwa pod Piedmont – bitwa podczas wojny secesyjnej (5 czerwca 1864) na terenie hrabstwa Augusta w stanie Wirginia